Kazimierz Fuhrman, po wojnie Marek Lachowicz vel Kazimierz Czekański,
 Marek Lachowicz – rysownik komiksowy